Miejscowości w Słowenii
 Planina – wieś w gminie Ajdovščina
 Planina – wieś w gminie Ivančna Gorica
 Planina – wieś w gminie Kostel
 Planina – wieś w gminie Ljubno
 Planina – wieś w gminie Postojna
 Planina – wieś w gminie Semič

 Miejscowości w Serbii
 Planina – wieś w okręgu maczwańskim, w gminie Krupanj